Mbuza, peuple de la République démocratique du Congo, aussi appelé Boudjas, Budja ou Budza.
 Félix Mbuza Mabe, général de l'armée de la République démocratique du Congo.